Киро́вский райо́н () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Северная Осетия — Алания Российской Федерации. 

Административный центр — село Эльхотово.

География 
Кировский район расположен в северо-западной части республики, на границе с Кабардино-Балкарской Республикой. Площадь территории района составляет 410,74 км².

Граничит с Моздокским районом на северо-востоке, Правобережным районом на востоке, Ардонским и Дигорским районами на юге, а также с тремя районами Кабардино-Балкарии на западе и севере.

Гидрографическая сеть района представлена реками Терек, Камбилеевка, Урух, Змейка и их притоками. Имеется также ряд мелиоративных каналов.

История 
2 декабря 1934 года решением бюро обкома ВКП(б) Северной Осетии на основе пяти сельсоветов (Эльхотовский, Ставд-Дортский, Змейский, Иранский и Илларионовский) был образован Эльхотовский район, выделенный из северо-западной части Правобережного района.

Постановлением ЦИК СССР от 17 марта 1935 года Эльхотовский район был переименован в Кировский район. В 2004 году район отметил своё 70-летие.

История Кировского района богата революционными, боевыми и трудовыми традициями. В тревожные годы гражданской войны, когда по всей Осетии свирепствовала контрреволюция, в с.Эльхотово приехал Сергей Миронович Киров. С его именем связано создание первой большевистской ячейки, а впоследствии его именем назван был и район. Осенью 1942 года, когда немцы с ожесточением прорывались через Эльхотовские ворота к бакинской и грозненской нефти, наши войска создали здесь, в теснине, неприступные для врага оборонительные сооружения. В течение ста дней и ночей озверевшие фашисты предпринимали отчаянные попытки прорвать оборону, но наши воины стояли насмерть.

В годы Великой Отечественной войны здесь проходили ожесточённые бои за Эльхотовские ворота, через которые проходит дорога к каспийской нефти и к Военно-грузинской дороге, ведущей в Закавказье. Оборона советских войск была прорвана, но вскоре силы противника были остановлены в нескольких километрах к востоку, на подступах к Орджоникидзе.

Более трёх тысяч кировчан ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны. Около двух с половиной тысяч сложили головы на полях сражений. Звания Героя Советского Союза удостоены генерал-майор К.Д. Карсанов, майор С.Я. Батышев и сержант Х.З. Мильдзихов из с.Эльхотово, полковник А.А. Бондарь из ст.Змейской, старшина Б.Х. Моргоев из с.Карджин. Гордятся по праву кировчане и своими генералами: А.Н. Коцоевым из с.Дарг-Кох, П.Д. Будаковским из с.Эльхотово, В.Н. Рязанцевым из ст.Змейской. Уже в мирное время почетного звания Героя Социалистического Труда удостоены кировчане А.Д. Лазаров, Д.Е. Накусов, Е.Е. Дзгоев.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Муниципально-территориальное устройство 
В Кировском районе 7 населённых пунктов в составе семи сельских поселений:

Экономика 
Кировский район характеризуется как сельскохозяйственным, так и промышленным производством. На территории района расположены 39 предприятий, в том числе 6 колхозов, 1 совхоз, 4 промышленных предприятия, 2 строительно-монтажных, 1 дорожное управление.

 Промышленность
 Консервные завод «Эльхотовский», ООО «Реварис», ООО «Авангард» — консервирование плодов и овощей;
 ООО «Карджин-ЛТФ» — киперная лента;
 ООО «Союз плюс», ООО «Казар» — производство спирт;
 ООО «Юг-Кристалл», ООО «РКЗП», ООО «Империя», ООО «ЮГ», ООО «Кировский», ООО «Лидер», ООО «Ока» — вино-водочная продукция;
 ГУП «Кировлес» — охрана леса, санитарная вырубка, паркетная заготовка из бука, животноводство;
 ООО «Хлебозавод Кировский» — хлеб, хлебобулочные изделия.

 Транспорт
По территории района, через Эльхотовские ворота, проходит федеральная автотрасса «Кавказ» и железнодорожное сообщение Северо-Кавказской железной дороги.

Особо охраняемые природные территории 
 На северо-востоке "Курпский лес",
 Памятник природы «Урочище Бекан»

Религия 
 Ислам
 Мечеть (с. Эльхотово);
 Мечеть (с. Карджин).

Мусульмане преобладают в сёлах — Эльхотово, Карджин и Комсомольское.

 Православие
 Церковь Сошествия Святого Духа (ст. Змейская);
 Часовня Иконы Богородицы «Утоли моя печали» (ст. Змейская);
 Часовня (с. Ставд- Дурта);
 Церковь святых первоверховных апостолов Петра и Павла (с. Эльхотово);
 Церковь Пресвятой Живононачальной Троицы (с. Дарг-Кох).

Христиане преобладают — в станице Змейская и в сёлах Дарг-Кох, Ставд-Дурта и Иран.

 Традиционные осетинские верования
 Святилище «Татартуп» (ст. Змейская).

Традиционные верования распространены повсеместно, смешано с исламом и христианством.

Примечания

См. также 
 Административно-территориальное деление Северной Осетии
 Населённые пункты Северной Осетии

Ссылки 

 Официальный сайт АМСУ Кировского района